

Statistiche

Presenze e reti nei club

Palmares

Club 
 
Mlada Boleslav: 2010-2011 2015-2016

Individuale 
 
2014

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Jan Šeda su transfermarkt.